John Logan Jenkins (n. 1991) – cestista statunitense
 John Jenkins (1592-1678) – compositore e liutista inglese
 Johnathan Jenkins detto John (n. 1989) – giocatore di football americano statunitense
 John Jenkins – sassofonista statunitense